Il termine stercorario può far riferimento a differenti generi e specie animali (appartenenti alle due classi degli insetti e degli uccelli):
 lo scarabeo stercorario, nome comune con il quale si suole indicare varie specie di scarabei che si nutrono di sterco;
 gli esemplari di uccelli marini appartenenti al genere Stercorarius.